В одиночному розряді тенісного турніру Citizen Cup 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Аранчу Санчес Вікаріо 7–6, 6–2.

Сіяні гравчині 

 Штеффі Граф (переможниця)
 Габріела Сабатіні (півфінал)
 Аранча Санчес Вікаріо (фінал)
 Мануела Малєєва-Франьєре (чвертьфінал)

 Яна Новотна (чвертьфінал)
 Анке Губер (півфінал)
 Юдіт Візнер (чвертьфінал)
 Лейла Месхі (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

WTA Hamburg